HGH steht für

 die Abkürzung für , ein Wachstumshormon, siehe Somatotropin
 eine norwegische Band, siehe HGH (Band)
 eine historische Fachzeitschrift, siehe Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte
 ein Gymnasium in Baden-Württemberg in Heidelberg, siehe Helmholtz-Gymnasium Heidelberg
 ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen in Hilden, siehe Helmholtz-Gymnasium Hilden
 die Hauptgesimshöhe im Baurecht, siehe Hauptgesimshöhe
 Handgehoben, eine in Österreich gebräuchliche Qualitätsangabe für Münzen, die sowohl Spiegel- als auch Stempelglanz entsprechen kann, siehe dazu Erhaltungsgrade von Münzen
 der IATA-Code für den Flughafen Hangzhou in der Volksrepublik China, siehe Hangzhou Xiaoshan International Airport
 die Abkürzung für Herdengebrauchshund, siehe dazu Herdenhund

HGH